Текто́ніка ( — будівельна справа, від  — майструю, будую) —

 1) структура, властива якійсь ділянці земної кори або всій корі в цілому;
 2) Тектоніка — розділ геології, який вивчає залягання і взаємовідношення гірських порід на окремих ділянках земної кори та на всій корі в цілому;
 3) структура споруди, зумовлена характером матеріалу і конструктивною системою.

Прийнято розрізняти:
 Тектоніка стояково-балкових конструкцій,
 Тектоніка стінових систем,
 Тектоніка каркасних систем,
 Тектоніка склепінчастих систем.

Див. також: Архітектоніка, Тектонічність.

Література